Wøldike er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Andreas Wøldike
 Jeremias Wøldike
 Marcus Wøldike
 Peder Wøldike

Se også 
 Wøldike (slægt)
 Forlaget Wøldike

Efternavne